Ангорская порода:

 Ангорская коза
 Турецкая ангора — порода домашних кошек.
 Ангорский кролик